

Cinema 
 L'amante (Possessed) – film del 1931 diretto da Clarence Brown.
 Anime in delirio (Possessed) – film del 1947 diretto da Curtis Bernhardt.
 I posseduti (The Possessed) – film del 1977 diretto da Jerry Thorpe.
 Virus mortale (Possessed) – film del 2000 diretto da Steven E. De Souza.

Musica 
 Possessed – gruppo musicale thrash metal/death metal statunitense.
 Possessed – album dei Venom del 1985.
 Possessed – album dei Balanescu Quartet del 1992.
 Possessed – demo dei Gojira del 1997.